Артём Ашотович Гегамян () — армянский юрист, заместитель министра юстиции Армении. Выпускник Ереванского Государственного Университета, государственной академии управления, Индиана университета и Гарвардском университета, где он специализировался в области государственного управления. 25 июля 2014 года был назначен заместителем Министра юстиции Армении.

Ранние годы и образование 
Артём Гегамян родился 10 января 1980 года в городе Егвард, Армения, где он учился в средней школе. В детстве он занимался музыкой и играл на скрипке. Он так серьёзно относился к музыке, что был готов к поступлению в консерваторию. Однако позднее он изменил своё решение и поступил на юридический факультет в Ереванском государственном университете.

Образование 
 1997—2001 Ереванский Государственный Университет, юридический факультет, Магистр права (ll.М) Международное Право
 2001—2003 Ереванский Государственный Университет, юридический факультет, Бакалавр, Юриспруденция окончил Ереванский Государственный Университет, юридический факультет в 2001 году, он начал свою магистерской программы в той же школе в области права международной торговли и окончил его с отличием в 2003.
 2003—2006 Академия государственного управления Республики Армения, доктор философии (PhD), права Европейского Союза и интеграции
 2006—2007 Университет Индианы юридическая школа Индианаполис, магистр права, Международного и сравнительного права
 2012—2013 Правительственная школа Джона Ф. Кеннеди, Магистр государственного управления (mpa), бизнесом и государством.

Ссылки 
 Гарвард школа Кеннеди Карр Центра по правам человека. 
 Фонда «Луйс». 24 октября 2014 года. 
 . Джон Смит Доверие. 2014. 
 Iravaban.net. 2014. 
 Сегодня. АМ. 2014. 
 
  (в формате PDF). archive-org.com.

Примечания 

Адвокаты по алфавиту
Юристы Армении
Адвокаты XXI века
Выпускники Школы права Индианского университета в Индианаполисе